Arizelocichla nigriceps és una espècie d'ocell de la família dels picnonòtids (Pycnonotidae) que habita els boscos del sud i sud-est de Kenya i nord i nord-est de Tanzània.

Referències 

Arizelocichla